Wehinger ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Maria Wehinger (1853–1922), deutsche Köchin und Hauswirtschaftslehrerin
 Corina Wehinger (* 1987), Schweizer Unihockeyschiedsrichterin
 Dorothea Wehinger (* 1953), deutsche Politikerin (Grüne)
 Günther Wehinger (* 1961), österreichischer Musiker
 Karl Louis Wehinger (1825–1904), sächsischer Parlamentarier und Landgerichtspräsident
 Mathias Wehinger (* 1997), österreichischer Fußballspieler